Collana (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Aroma in het departement La Paz
 Collana (stad), de hoofdplaats van deze gemeente